Andrea Stella – ingegnere italiano
Andrea Stella – scacchista italiano
Andrea Stella – velista italiano